Деваки В. Прасад (, род. 16 июня 1962) — индийский шахматист, международный мастер (1986), тренер ФИДЕ (2019).

Двукратный чемпион Индии (1990 и 1991 гг.), победитель чемпионата Содружества наций 1986 г. Серебряный призер чемпионата Индии 1994 г.

В составе сборной Индии участник шести шахматных олимпиад (1986, 1988, 1990, 1992, 1996 и 2000 гг.; в 1990 и 2000 гг. сборная входила в десятку сильнейших) и пяти командных чемпионатов Азии (1986, 1987, 1991, 1993, 2000 гг.). В 1987 г. Прасад показал лучший результат среди запасных участников. Также в составе сборной он стал обладателем серебряной (в 1986 г.) и бронзовой (2000 г.) командных медалей данного соревнования.

Участник межзонального турнира 1987 г. Занял 15-е место, но нанес в личных встречах поражения экс-чемпиону мира М. Н. Талю и гроссмейстеру Л. О. Альбурту. Талю это поражение в 13-м туре стоило места в соревнованиях претендентов (по итогам турнира он отстал от группы победителей на пол-очка).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Партии Д. Прасада  в базе Chessgames
 Личная карточка Д. Прасада  на сайте 365Chess

Шахматисты Индии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Международные мастера по шахматам